Цігелне (Ґіркалніське староство)
 Цігелне (Немакщяйське староство)
 Цігелне (Кельмеський район)
 Цігелне (Рокишкіський район)
 Цігелне (Тауразький район)
 Цігелне (Тельшяйський район)
 Цігелне (Юрбаркаський район)